Gyllenhaal ist der Name eines schwedischen Adelsgeschlechts und folgender Personen:

 Johan Abraham Gyllenhaal (1755–1788), schwedischer Naturforscher
 Carl Henrik Gyllenhaal (1788–1857), schwedischer Landeshauptmann und Staatsrat
 Leonard Gyllenhaal (1752–1840), schwedischer Insektenkundler
 Lars Herman Gyllenhaal (1790–1858), schwedischer Freiherr und Justizminister
 Henriette Killander (geborene Gyllenhaal), (1816–1898), schwedische Musikerin und Möbeldesignerin
 Aurore von Haxthausen (geb. Gyllenhaal), (1830–1888), schwedische Autorin, Komponistin und Hofdame 
 Naomi Foner Gyllenhaal (* 1946), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Stephen Gyllenhaal (* 1949), US-amerikanischer Filmregisseur
 Lars Gyllenhaal (* 1968), schwedischer Autor und Militärhistoriker
 Maggie Gyllenhaal (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Jake Gyllenhaal (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler